Citadela (z italského „cittadella“, městečko) může mít více významů:
 Citadela – vnitřní městské opevnění
 Operace Citadela – viz bitva v Kurském oblouku
 Citadela (Antoine de Saint-Exupéry) – posmrtně vydaná nedokončená kniha francouzského spisovatele Exupéryho
 Citadela (hra) – karetní hra Bruna Faiduttiho, vydaná roku 2000
 Citadela (taneční párty) – česká taneční párty
 Citadela (hnutí Fokoláre) – označení pro komunitní městečka hnutí Fokoláre
 Cittadella – italské město (provincie Padova)
 Citadela (pancéřování) – pancéřové jádro bitevní lodi začínající u první dělové věže, obklopující důležitá centra lodi jako kotelny a strojovny a končící u zadní dělové věže.
 Citadela – křesťanská hudební skupina z Albrechtic u Českého Těšína, která vznikla v roce 1985
 Citadela (Litvínov) – kulturní dům z roku 1974 podle projektu architektů Jaroslava Paroubka, Radima Dejmala a Jana Sedláčka.